Choluteca (departement), een departement van Honduras
Choluteca (stad), de hoofdstad van het departement
Choluteca (rivier), een rivier in Honduras